Lu puede referirse a los siguientes términos:

Geografía 
 Lu, abreviatura de Shandong, China.
 Lu,  montaña de China situada en la provincia de Jiangxi,
 Lu, comuna suiza del cantón Grisones.
 Lu, un estado de la antigua China.
 Lu, localidad en Sichuan, China.
 .lu, dominio en Internet de Luxemburgo.

Música 
 Lu, antiguo dueto Mexicano por Paty Cantu y Mario Sandoval.